Terrafugia Transition  («Переход») — летающий автомобиль (летательный аппарат) со складными крыльями.

По замыслу, Transition способен двигаться по асфальту на обычных для автотрасс скоростях, а в воздухе разгоняться до скоростей, свойственных спортивным самолётам, что может резко повысить мобильность перемещения людей между городами. При этом должен помещаться в стандартном автомобильном гараже.

Разрабатывался с 2006 года компанией Terrafugia, первый полёт совершил 5 марта 2009 года. Способен ехать со скоростью до 105 км/ч по шоссе и лететь с максимальной скоростью 185 км/ч. Расход топлива при крейсерской скорости в 170 км/ч — 19 л/ч. Запас топлива на 780 км полёта. Длина автомобиля — 5,7 метра, высота — 2,1 метра, ширина со сложенными крыльями — 2 метра. Вес — 570 кг. Размах крыльев — 8,4 метра.
Серийный выпуск должен был начаться в 2011 году. Сейчас прототип проходит различные испытания.

В 2019 году планируется продажа Terrafugia Transition. Стоимость автомобиля пока не раскрывается. Ранее анонсированная модель, производство которой отложилось, стоила более 300 тысяч долларов.

Примечания

Ссылки 
 The Terrafugia Transition
 

Автомобили по алфавиту
Двухбалочные самолёты
Самолёты США